Ебано има више значења:

 Општина Ебано (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ебано (Ебано, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ебано, Колонија Веинте де Новијембре (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ебано (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику